Піскувате — село у Харківській області, Сахновщинський район
 Піскувате — колишнє село у Харківській області, Балаклійському районі